Европе́йская но́рка () — хищное млекопитающее из семейства куньих; характеризуется плавательной перепонкой между пальцами лап, водится в Восточной Европе, по берегам рек, питается рыбой, лягушками, раками. Долгое время являлась объектом промысла из-за ценного меха. В настоящее время её численность сокращается повсеместно из-за вытеснения американской норкой (). Однако, по мнению некоторых исследователей, снижение численности началось ещё до завоза американской норки (в основном из-за добычи её дорогостоящего меха), возможно, связано с какими-то другими причинами.

Внешний вид 
Мелкое животное с гибким вытянутым телом, короткими конечностями, сравнительно коротким непушистым хвостом. Длина тела 28—43 см, вес 550—800 г, длина хвоста 12—19 см. Мех короткий, густой, плотный, с очень густой подпушью, которая не намокает даже при длительном пребывании в воде. Разница в структуре мехового покрова летом и зимой невелика. Морда узкая, уплощённая сверху, уши маленькие, округлые, почти не выступают из меха, пальцы соединены ярко выраженной перепонкой, особенно широкой на задних лапах, оставляющей свободными только концевые фаланги пальцев. Окраска меха одноцветная, от рыжевато-бурой до тёмно-коричневой, более светлая на нижней стороне тела и более тёмная на конечностях и хвосте. На подбородке белое пятно, захватывающее верхнюю и нижнюю губу. Иногда белое пятно бывает и на груди.

Образ жизни 
 Европийская норка тесно связана с водной средой. Типичные места обитания в лесной зоне — захламлённые участки небольших глухих проточных водоёмов (речек и ручьёв) с пологими берегами, поросшими ольхой и травами, на главных водных артериях лесной зоны практически не живёт. В степную зону проникает, напротив, по долинам крупных рек и поселяется здесь в их дельтах, старицах и плавнях. Обитает также в заросших тростником и кустарниками озёрах, прудах, реже болотах. По речным долинам поднимается в предгорья, где встречается в быстротекущих реках с обрывистыми, поросшими лесом, берегами.

Питается практически всеми мелкими животными, встречающимися в водоёмах или вблизи них. Основу рациона составляют мышевидные грызуны (главным образом водяная крыса), рыба (окунь, пескарь, линь, щурята, кумжа), земноводные (лягушки, их икра и головастики), раки, водные насекомые и моллюски.

Около деревень иногда ловят домашнюю птицу, в период бескормицы подбирают пищевые отбросы. Предпочитает есть свежую добычу: в вольерах при отсутствии свежего корма голодает 3—4 дня, прежде чем перейти на подтухшее мясо.

Перед началом холодов обязательно делает запасы в своих убежищах из лягушек, рыб, мелких грызунов, иногда птиц. В неглубоких омутах хранит обездвиженных укусами в голову и сложенных кучками лягушек. Охотно пополняет свои зимние кладовые.

Активна в тёмное время суток (в сумерки и ночью), но иногда охотится и днем. Большую часть времени проводит на суше, разыскивая пищу с берега. В летнее время за сутки пробегает менее километра, в основном на коротком отрезке ручья, служащего стержнем её охотничьих угодий. Зимой преодолевает большие расстояния — до двух километров, обходя полыньи, через которые уходит в воду в поисках пищи и в случае опасности, по снегу. В снежные морозные зимы предпочитает передвигаться по подснежным траншеям и редко показывается на поверхности. Избегает сплошного ледового покрова.

Прекрасно плавает и ныряет. В воде движется толчками, так как гребёт одновременно всеми лапами. Течение плывущей норке не служит серьёзной помехой: в равнинных речках, не слишком быстрых, её потоком практически никогда не сносит. Заметив опасность, ныряет, выныривает через 10—20 метров, отдышавшись несколько секунд, опять скрывается под водой. Иногда прячется в водной растительности, выставив из воды мордочку. Ходит по дну, цепляясь лапами за неровности грунта. Лазает плохо, лишь серьёзная опасность заставляет залезать на куст или дерево.

Норы устраивает вблизи воды, роет их самостоятельно или использует естественные трещины и углубления, старые норы водяных крыс, кочки, низко расположенные дупла, тростниковые завалы. Пользуется ими как постоянным жилищем чаще других куньих (отсюда и происходит её название), оставляет лишь в период половодья или голодную зиму. Нора неглубока, устроена просто: главная камера, уборная, два выхода. Один ведёт к водоёму, открывается над поверхностью воды или ниже её уровня. Другой — запасной отнорок, выходит в густых береговых зарослях. Главная жилая камера выстилается сухой травой, листьями, перьями птиц, мхом.

Спаривание с февраля по апрель, беременность 40—43 дня, детёныши рождаются в апреле-мае, в выводке обычно четыре-пять (2—7) детёнышей. Гон проходит ещё по снегу. В этот период особенно активны, натаптывают вдоль берегов тропы — «токовища». За самкой гоняется несколько самцов, которые громко верещат и дерутся. С окончанием гона самцы и самки живут порознь. К середине июля молодые норки достигают половины размеров матери, в августе сравниваются с взрослыми. В это время детёныши перестают получать молоко и переходят целиком на мясной рацион. Покидают мать осенью.

Линька бывает весной и осенью, но сроки её очень растянуты.

Распространение 
Исторический ареал европейской норки тянулся от Финляндии до восточных склонов Уральских гор, ограничиваясь с юга Кавказскими горами и Северной Испанией. Относительно недавнее появление норки во Франции (1839 год) и восточной Испании (1951 год) предполагает довольно позднее распространение вида на запад. В течение последних 150 лет он сильно сократился в численности и был истреблён или вытеснен американской норкой на большей части своего бывшего ареала. Кроме прямого конкурентного воздействия американской норки на некрупный аборигенный вид, огромное значение имеет вмешательство в процесс воспроизводства. Самки европейской норки, спариваясь с самцами американской, беременеют и выбывают из дальнейшего размножения, но не приносят потомства (эмбрионы резорбируются).

В настоящее время ареал состоит из нескольких изолированных фрагментов: на севере Испании и западе Франции, в дельте Дуная в Румынии, на Украине и на северо-западе России. Встречается на высоте до 1120 м от уровня моря.

Вид сохранился лишь в незначительной части своего ареала и находится в упадке даже в сохранившихся анклавах. Как исключения можно рассматривать лишь Румынию, где в дельте Дуная обитает около 1 тыс. особей (крупнейшая сохранившаяся популяция) и о. Хийумаа в Эстонии (около 100 особей). В Вологодской, Тверской и Архангельской областях России находится на грани исчезновения. В Румынии наличие европейской норки в дельте Дуная была подтверждено в 1999 году. Европейская норка, кажется, все ещё широко там распространена. Повторяющиеся осмотры ловушек с 2001 года показывают, что норка обитает на площади не более чем 2500 кв.км. В Вологодской области, учитывая быстрое снижение вида в соседних регионах и наличие американской норки, мала вероятность того, что популяция европейской норки сохранится долгое время. В Архангельской области популяция существует в северо-западной части области, которая находится недалеко от северной границы ареала, с очень низкой численностью вида. Наличие американской норки, скорее всего, представляет собой серьёзную угрозу для её долгосрочного существования и там.

Меры охраны 
Вид европейская норка занесён в Красную книгу МСОП, Красные книги Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Коми, Кировской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской, Псковской, Свердловской, Новгородской, Челябинской, Тюменской областей и Сахалинской областей.

Подвид  занесён в Красную книгу России.

Подвид  занесён в Красный список МСОП.

Охраняется законом во всех странах. По крайней мере часть популяции проживает в пределах ООПТ, в России — в пределах Центрально-лесного биосферного заповедника в Тверской обл..

На 2011 год действовали следующие программы охраны:

 Программа EEP «Европейская норка» с 1992 года — консервация генома. В неволе содержится около 250 особей. Координаторы — Таллинский зоопарк и Фонд «Lutreola» (Эстония).
 Программа консервации генома в Испании с 2004 года.
 Пробное пополнение в Алава (Испания) с 2008 года.
 Специальная программа контроля американской норки вокруг и внутри ареала (Испания).
 Восстановление местообитаний в Наварре (Испания).
 Государственная программа Франции по консервации генома и реинтродукции с 2010 года на шесть лет.
 Программа консервации генома в Оснабрюке (Германия).
 Реинтродуктивные программы в Сааре и Нижней Саксонии (Германия).
 Регулярный мониторинг в дельте Дуная (Румыния) с 2001 года.
 Стабилизация популяции на острове Хиумаа (Эстония) с 2000 года.
Была интродуцирована на острова Курильской гряды: Кунашир (в 1981-85 г.г., 134 особи) и Итуруп (1986—1989 г.г., 254 особи), для создания резервной популяции, не подверженной скрещиванию с американской норкой. По данным МСОП (2014 г.) интродукция оказалась безуспешной, стабильной популяции на островах найти не удалось.

В культуре 
 Норка присутствует на гербе посёлка городского типа Родники Раменского городского округа Подмосковья.

Примечания

Литература 
 
 
 Mustela lutreola на сайте Красного списка МСОП -

Ссылки 
 Норка европейская — статья и фотографии на сайте inFerretGroup Павлинова И. Я.
 Норка европейская — статья на сайте Экосистема
 Норка европейская — статья на сайте Института Проблем Экологии и Эволюции имени А. Н. Северцова
 Норка европейская — статья на сайте Карельского НЦ РАН

Куньи
Полуводные млекопитающие
Животные, описанные в 1761 году
Млекопитающие Европы
Красная книга Московской области
Объекты охоты